Протодьяконов — русская фамилия. Известные носители:

 Протодьяконов, Василий Андреевич (1912—1993) — советский государственный деятель, председатель Совета Министров Якутской АССР.
 
 Протодьяконов, Мстислав Михайлович (1892—1967) — инженер путей сообщения, специалист по проектированию железных дорог, профессор.